Йейттелес, Йейтелес, Яйтелес () — фамилия:

 Барух Йейттелес (1762—1813) — еврейский богослов, талмудист.
 Игнац Йейттелес (1783—1843) — австрийский философ, эстетик.
 Йонас Мишель Йейттелес (1735—1806) — один из первых евреев, получивший степень доктора медицины в немецком университете.
 Иуда Йейттелес (1773—1838) — австрийский учёный-библеист.
 Исаак Яйтелес (1814—1857) — австрийский журналист.